Э́рика (настоящее имя Erika De Bonis; род. 5 февраля 1984, Латина, область Лацио, Италия) — итальянская певица.

Её продюсеры — «Magic Box»: DJ Ross (:it:Dj Ross) и Gian Luca Mensi.

В 2002 и 2006 годах её клипы часто транслировались в России и, в частности, на MTV и Муз-ТВ, а песни транслировались на российских радиостанциях.

Наиболее популярными стали видеоклипы на песни «I Don’t Know» и «Right or Wrong».

Биография 
Первую песню («Relations») Эрика написала в 16 лет вместе со своим братом. Она поднялась на вершины рейтингов во многих странах.

Одна из наиболее известных её песен «I Don’t know» написана на английском в 2003 году.

Итальянские режиссёры неоднократно приглашали Эрику сниматься в кинофильмах, но она не согласилась.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт